Klingenweiher ist der Name folgender Seen:

 Klingenweiher (Falkenberg), Teich im Lauf des Klingenbachs (zur Tirschenreuther Waldnaab) bei Bodenreuth, Markt Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Klingenweiher (Heßdorf), Teichgruppe im Lauf des linken Oberlaufs des Membachs vor Mittelmembach, Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern 
 Klingenweiher (Stimpfach), Fischteich im Lauf des Sägbachs (zur Jagst) bei Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Klingenweiher (Wassertrüdingen), Parkweiher im Lauf des Klingengrabens (zum Ganswasengraben) in Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern